Тинеманн (нем. Thienemann) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Тинеман, Август (1882—1960) — немецкий гидробиолог.
 Тинеманн, Вильгельм (1781—1864) — немецкий пастор и орнитолог; брат Людвига Тинеманна.
 Тинеманн, Иоганнес (1863—1938) — немецкий орнитолог.
 Тинеманн, Людвиг (1793—1858) — немецкий орнитолог; брат Георга Тинеманна.